Расширенная кириллица — C () — шестьдесят второй блок стандарта Юникод. Содержит кириллические символы, использовавшиеся в старославянском языке.

Список символов 

|}

Компактная таблица 
{| class="wikitable" style="border-collapse:collapse;background:#FFFFFF;font-size:large;text-align:center"
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small" | Расширенная кириллица — CОфициальная таблица символов Консорциума Юникода
|- style="background:#F8F8F8;font-size:small"
| style="width:45pt" |   || style="width:20pt"  | 0 || style="width:20pt"  | 1 || style="width:20pt"  | 2 || style="width:20pt"  | 3 || style="width:20pt"  | 4 || style="width:20pt"  | 5 || style="width:20pt"  | 6 || style="width:20pt"  | 7 || style="width:20pt"  | 8 || style="width:20pt"  | 9 || style="width:20pt"  | A || style="width:20pt"  | B || style="width:20pt"  | C || style="width:20pt"  | D || style="width:20pt"  | E || style="width:20pt"  | F
|-style="font-family:Symbola, Everson Mono"
| style="background:#F8F8F8;font-size:small;font-family:sans-serif" | U+1C8x
| title="U+1C80: CYRILLIC SMALL LETTER ROUNDED VE" | ᲀ
| title="U+1C81: CYRILLIC SMALL LETTER LONG-LEGGED DE" | ᲁ
| title="U+1C82: CYRILLIC SMALL LETTER NARROW O" | ᲂ
| title="U+1C83: CYRILLIC SMALL LETTER WIDE ES" | ᲃ
| title="U+1C84: CYRILLIC SMALL LETTER TALL TE" | ᲄ
| title="U+1C85: CYRILLIC SMALL LETTER THREE-LEGGED TE" | ᲅ
| title="U+1C86: CYRILLIC SMALL LETTER TALL HARD SIGN" | ᲆ
| title="U+1C87: CYRILLIC SMALL LETTER TALL YAT" | ᲇ
| title="U+1C88: CYRILLIC SMALL LETTER UNBLENDED UK" | ᲈ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
|-
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small;text-align:left" | Примечания
1.По состоянию на версию 15.0.
2.Серые клетки обозначают зарезервированные кодовые позиции.
|}

См. также 
 Кириллица (блок Юникода)
 Дополнение к кириллице
 Расширенная кириллица — A
 Расширенная кириллица — B

Примечания